Paravitrea significans är en snäckart som först beskrevs av Bland 1866.  Paravitrea significans ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
significans